Шем'ї-заде Айдин Ешрефович
 Шем'ї-заде Ешреф Абдураманович